Alexander Dunlop kan syfta på:

* Alexander Dunlop (1684–1747), skotsk klassisk filolog
 Alexander Colquhoun-Stirling-Murray-Dunlop (1798–1870), skotsk jurist och politiker